de la Tour-du-Pin bzw. de la Tour du Pin ist der Familienname folgender Personen:
 Frédéric-Séraphin de La Tour du Pin Gouvernet (1759–1837), französischer Offizier, Staatsbeamter und Diplomat
 Hadelin de La Tour du Pin (* 1951), französischer Diplomat im Rang eines Botschafters
 Henri de la Tour-du-Pin (1296–1328), Bischof von Passau und Metz

 Philippe de la Tour du Pin de La Charce (1645–1703), französische Kriegsheldin in der Dauphiné während des Pfälzischen Erbfolgekriegs, siehe Philis de La Charce

Siehe auch:
 La Tour du Pin, französisches Adelsgeschlecht
 La Tour-du-Pin, Stadt in Frankreich